Öppna skolplattformen är en mobilapplikation som initialt arbetar mot Stockholms kommuns skolplattforms backend. Den är ett medborgarinitiativ att skapa denna app som startade med att ett antal föräldrar var missnöjda över funktionerna hos den av Stockholms kommuns utvecklade plattformen. Initiativet mottogs väldigt positivt av användarna men Stockholms stad togs på sängen av att andra ville använda deras API. 

Initiativet har skapat en debatt i tidningarna om öppna plattformar och de enorma kostnader som utvecklingen av Stockholms kommuns plattform har kostat skattebetalarna, enligt vissa uträkningar har kostnaderna passerat 1 miljard.

I detta fall gjorde medborgarna en framsida till det tekniska system (back-end) hos staden som håller all data om elever, lärare, schema, matplan, m.m.Staden valde att motarbeta i början men under hösten 2021 började de prata på politiskt nivå om att samspela istället.

Öppna skolplattformen var möjligen första gången som svenska medborgare tog makten över deras tekniska vardag och skapade något själva i en anda av först samspel och sen civil olydnad. API:n som användes av stadens egen webbplats kunde inte säkras mot att andra använder den utan att webbplatsen låsas ner för alla. Staden försökte förgäves med obfuskering av koden, men den knäcktes på några få timmar av medborgarna som sen hyllades på Twitter. Notan för obfuskering för staden var 80.000 SEK och det påverkade den egna webbsidan och inloggningen negativt.

Nedan syns funktionaliteten i appen:

Källor

Noter

Externa länkar 

 Öppna skolplattformen
 Stockholms stads skolplattform
 
 

Mobilapplikationer